Osoby o tym nazwisku:
 Paul Grützner – niemiecki fizjolog
 Stefan Grützner – niemiecki sztangista, olimpijczyk